Stacy-Ann Greyson (1986. július 7. –) jamaicai nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
Az JFF Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével KSAFA, majd Premier League rendszeresen foglalkoztatott partbírója.

A Jamaicai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

A 2014-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2014-ben volt az első eset, hogy egy jamaicai hármas (játékvezető Cardella Samuels, asszisztensek: Stacy-Ann Greyson és Princess Brown) FIFA rendezvényen tevékenykedett.

Források 

Jamaicai labdarúgó-játékvezetők
1986-ban született személyek
Élő személyek